Жумгальский музыкально-драматический театр, именуемый ныне имени Калыка Акиева.

Театр расположен в самом центре села Чаек (административный центр Чаек).

Построен в 1937 году. Театр считается самым старым на сегодняшний день в  Кыргызстане.

В театре совместно создан композитором Бердибек Акаевым и с Шарыпкул Эсенгул уулу первый знаменитый этно фольклорный ансамбль во времена Киргизской ССР  «БЕКБЕКЕЙ».

Театр выпустил таких знаменитостей как  Мыскал Өмүрканова, Таттыбүбү Турсунбаева, Муратбек Рыскулов, Сүйүнбек Бийназаров и Бердибек Акаев.

Театр был трижды переименован:

1) «Жумгал элдик театры»

2) «Жумгал музыкалуу драма театры»

3) «Калык Акиев атындагы музыкалык драма театры»

В данное время театр находится в аварийном состоянии из за отсутствия финансирования.